Snow white’s Poison Bite — финская рок-группа, исполняющая песни в жанрах Постхардкор и поп-панк. Группа была основана в 2006 году в городе Йоэнсуу. В 2008 году вышел первый мини-альбом с одноимённым названием «Snow white’s Poison Bite». В творческом активе группы 4 альбома, 7 синглов и 5 клипов. Самыми известными композициями являются: «So Cinderella», «Kristy Killings» и «The End Of Prom Night»). С 2013 года участники группы создали себе имидж скелетов, и теперь выступают в таком виде (первым таким клипом стал «Will You Meet Me In The Graveyard?», 2013 года).

Участники группы 
 Действующие
 Аллан «Jeremy Тринадцатого» Коттерил — вокал/гитара (2006-по настоящее время), чистый вокал (2007—2009 гг.) и вокал (2009-по настоящее время)
 Туомо «Tupi» Рейсенен — соло-гитара (2011-по настоящее время)
 Hannu «Bobo» Саарима — бас-гитара (2012-по настоящее время)
 Нико «Hoker Dine» Хиттинен — барабаны (2012-по настоящее время)
 Бывшие
 Юусо Пухакка — грязный вокал (2007—2009 гг.)
 Туомо Корандер — соло-гитара (2007—2011 гг.)
 Яркко Пентиннен — бас (2007—2011 гг.)
 Теему Лейкас — барабаны (2007—2011 гг.)

Дискография 
 Альбомы
 The Story of Kristy Killings (Sound Of Finland, 2010)
 Featuring: Dr. Gruesome And The Gruesome Gory Horror Show (Victory Records, 2013)
 EP
 Snow white's Poison Bite EP (Издан самостоятельно, 2008)
 Drama Through Your Stereo EP (Poko Rekords, 2009)
 Синглы
 Промо
 So Cinderella (2008)
 She'S A Trendy Designer On Her Wrists (2009)
 Официальные
 Valentine'S Doom (2010)
 Kristy Killings (2010)
 The End Of Prom Night (2010)
 Count Dracula Kid (2012)
 Gruesome Gory Horror Show (2013)

Видеоклипы 

Поп-панк-группы
Рок-группы Финляндии